Jméno a příjmení Václav Kolář má více nositelů:

 Václav Kolář (cyklista) – český závodník v biketrialu, v roce 2006 mistr světa v kategorii Kadet, v roce 2014, 2015 a 2016 mistr světa v kategorii Elite
 Václav Kolář (kvestor) – český akademický funkcionář, kvestor Vysoké školy logistiky
 Václav Kolář (pedagog) (1946–2017) – český pedagog a prostějovský komunální politik
 Václav Kolář (politik) (1908–1993) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Václav Kolář (architekt) (1841–1900) – český architekt působící v Sofii